41. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 19–20 lutego 1983 roku w NRD, w Chemnitz. Zawodniczki startowały na sztucznym torze w Küchwald. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Złoto zdobyła reprezentantka gospodarzy Andrea Schöne. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 32 łyżwiarek z 13 krajów. Sklasyfikowanych zostało 30.

Wyniki 
DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1983 w sportach zimowych
1983 w Niemczech
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
Chemnitz